

Cinema 
 Mystica  – film muto del 1915, regia di Ubaldo Maria Del Colle

Fumetto 
 Mystica – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Mystica – gruppo musicale goa trance israeliano
 Mystica – album dei The Blood Divine del 1997
 Mystica – album di Axel Rudi Pell del 2006
 Mystica - I suoni dell'anima di Artisti Vari. Edito dalla Virgin. Anno 1996